Николай Чирков: Чирков, Николай Александрович (1753—1806) — русский генерал.
 Чирков, Николай Иванович (псевдоним Рыбацкий Николай; 1880—1920) — русский поэт, прозаик.